NRTL () — одна из моделей локального состава, используемая для описания уравнения состояния жидкостей. Предложена Реноном и Праусницем и применяется в моделировании технологических процессов.

Описание 
Как и в других моделях теории локального состава, в NRTL считается, что свойства жидких смесей определяются локальными концентрациями молекул компонентов  и .

В общем виде для n компонентов уравнения NRTL имеют следующий вид:

 

 

Здесь  — избыточная энергия Гиббса, , ; ; . При этом принимается, что .

 и  — это основные и приведённые энергетические параметры,  и  — переменные, описывающие энергию взаимодействия пары молекул  и . Параметр  определяет упорядоченность распределения молекул в растворе и связан с координационным числом жидкости.

При проведении расчётов значения  определяют экспериментальным способом измерением мольного соотношения компонентов в жидкой и паровой фазе при различных температурах и давлениях, либо устанавливают в соответствии с химической природой компонентов моделируемой системы:
  = 0,2 (смеси алканов с полярными неассоциированными жидкостями при малой взаимной растворимости компонентов)
  = 0,3 (системы с небольшими отклонениями от идеальности, например, вода + полярные неассоциированные вещества)
  = 0,4 (смеси алканов с перфторалканами)
  = 0,47 (смеси полярных ассоциированных веществ с неполярными веществами, водой)

Для бинарного раствора, состоящего из компонентов  и , уравнения имеют вид:

 

 

 

 

 

Здесь ,  — коэффициенты активности компонентов; .

Температурная зависимость 
Для описания температурной зависимости параметров уравнения NRTL используют 2 способа:
 расширенное уравнение Антуана

 

 полиномиальная форма

Применение 

Модель NRTL хорошо предсказывает свойства широкого круга систем, например, смесей сильно неидеальных веществ и частично несмешивающихся систем. 

Эта модель применяется в программах моделирования технологических процессов, в частности, в пакетах Aspen Plus и Aspen HYSYS.

Литература 
 
 

Уравнения состояния